Helios, de Griekse zonnegod
 Helius (geslacht), een geslacht van steltmuggen
 Helius van Lyon, aartsbisschop